Psychische Studien (Estudos Psíquicos, em português) é um periódico mensal criado pelo cientista e filósofo russo Alexandre Aksakof em 1874, na cidade alemã de Leipzig. Era o repositório das investigações e reflexões feitas pelo filósofo e alguns colaboradores acerca dos fenômenos espíritas estudados por diversos cientistas e filósofos na Europa durante a segunda metade do século XIX. Muitos dos artigos publicados no Psychische Studien serviram de base para uma das obras mais importantes de Aksakof: Animismo e Espiritismo (Анимизм и спиритизм, em russo), lançada em 1890.

A Psychische Studien continuou após a morte de Aksakof, em 1903, e circula ainda hoje, sob o título Zeitschrift fur Parapsychologie und Anomalistik (Revista de Parapsicologia e Anormalidades), editado pelo Deutsches Institut fuer Parapsychologie (Instituto Alemão de Parapsicologia).

Ver também 
 Cronologia do espiritismo
 Alexandre Aksakof
 Animismo e Espiritismo
 Revista "Estudos Psíquicos"

Espiritismo
Parapsicologia
Revistas da Alemanha
Revistas espíritas